Toto je seznam obcí v departementu Savojsko ve Francii, jichž je celkem 305:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Seznamy obcí ve Francii